Roßgarten ist der Name folgender Orte:

 Roßgarten (Königsberg), Stadtteil von Königsberg (Preußen)
 Rozgart (Preußisch Rosengart), Dorf im Ermland

Siehe auch:
 Altroßgärter Kirche
 Rosengarten